Habegger steht für:

 eine andere Bezeichnung eines Mehrzweckzuges, namensgebend durch die Firma Habegger, Thun, die seinerseits von von Roll übernommen wurde

Habegger ist der Familienname von:

 Heinz Habegger (* 1960), Schweizer Politiker (SVP)
 Lester „Les“ Habegger (1924–2017), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Thomas Habegger (* 1974), Schweizer Fussballschiedsrichter
 Willy Habegger (1918–2002), Schweizer Hufschmied, Schlosser und Fabrikant